Glover steht für:
 Glover (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Glover (Computerspiel), Jump'n'Run Spiel, Hasbro (1998)

Glover ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glover (Alabama)
 Glover (Illinois)
 Glover (Mississippi)
 Glover (Missouri)
 Glover (North Dakota)
 Glover (Oklahoma)
 Glover (Vermont)
 Glover (West Virginia)
 Glover (Wisconsin), im St. Croix County

geografischer Objekte:
 Glover Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Glover Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Glover Rocks, Klippenfelsen in der Gruppe der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Fahrzeughersteller:
 Glover (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller (1902–1911)
 Glover Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller (1920–1921)
 Glover Bros., britischer Hersteller von Cyclecars

Sonstige Unternehmen:

 Finsbury Glover Hering, ein PR-Unternehmen des Werbe- und Medienkonzerns WPP Group mit Sitz in London und New York

Siehe auch:
 Clover